Sapa kan avse::

 Sapa AS – en norsk producent av aluminiumprofiler
 Sa Pa – en ort i Vietnam